Tourneau steht für:
 Wilhelm Tourneau (1794–1860), deutscher Politiker (Bürgermeister und Amtmann)
 Tourneau LLC, US-amerikanischer Luxusuhrenhändler, wurde 2018 von der Bucherer Gruppe übernommen